es un personaje de la serie de manga y anime Mai-HiME y su secuela Mai-Otome en donde su nombre ha sido cambiado a Haruka Armitage (ハルカアーミテージ, Haruka Āmitēji). La seiyū que da la voz al personaje es Ryōka Yuzuki.

Mai-Hime

Anime 
Haruka Suzushiro es un miembro del consejo estudiantil de la Academia Fuuka. Su primera aparición en el anime es cuando ella está interrogando a Mai Tokiha. Ella tiene una tendencia a pronunciar mal o escribir mal las palabras.

Ella es la mejor amiga de Yukino y normalmente la protege. Tiene una fuerte rivalidad con Shizuru Fujino, por lo que a menudo la llama mujer "bubuzuke" (té con arroz). Gran parte de su desagrado a Shizuru viene de los resultados de las elecciones, puesto que Shizuru ganó con 817 y ella solamente tuvo 12. 

Cuando Shizuru desaparece, ella y Yukino le siguen la pista. Desde su escondite observan como Shizuru le roba un beso a una Natsuki adormitada, Haruka al presenciar eso lanza un grito de sorpresa alertando a Shizuru de su presencia. En el enfrentamiento contra Shizuru, Haruka le declara su horror por sus acciones y llama a su encaprichamiento con Natsuki "repugnante" y termina golpeando Shizuru. Debido a que Haruka es la persona más importante para Yukino ella termina "muriendo" a causa de un ataque de represalia de Shizuru sobre el child de Yukino, Diana, pero antes de que ella desaparezca se las arregla para darle un cabezazo a Shizuru y tranquilizar a Yukino, a quien le da su placa antes de desaparecer. Haruka es resucitada por Mashiro, apareciendo ante Yukino de una forma cómica.
Al final de la serie, ella pasa su posición en el consejo a Yukino pero no sin antes cometer un error de ortografía. En un corto de la versión extendida del final, se revela que Haruka y Shizuru han terminado en la misma universidad, y que Shizuru le ha vuelto a ganar en cuanto a calificaciones.

Haruka no es una HiME, pero posee una fuerza sobrehumana, capaz de enfrentarse a los soldados de la fundación Searrs aunque sea por un corto período de tiempo y llevar a un pez enorme sin ayuda, también con la capacidad de permanecer despierta durante días y días con sólo un pan de curry.

Manga 
En el manga, Haruka es una HiME. Su elemento es una maza enorme con la que causa graves daños a sus enemigos. Su Child es una criatura marina y grotesca de gran tamaño (más parecido a un rape) llamado Koumokuten. En el manga, ella hace equipo con Yukino, que es también su llave, para formar un dúo perfectamente equilibrado: ella se ocupa del ataque mientras que Yukino maneja la defensa. Las dos son capaces de combinar sus Childs en un solo ser, capaz de disparar un láser extremadamente destructivo a sus oponentes.

Durante la batalla, Sanada Yukariko atrapa tanto a Haruka como a Yukino dentro de su Child, St. Vlas, manteniéndolas en una ilusión; en ella, Shizuru Fujino reveló que manipuló los votos para que fuera la ganadora la elección presidencial. Aunque al principio Haruka se deje engañar por la ilusión, ella logra liberarse de la ilusión (irónicamente al notar el comportamiento extraño de su Shizuru) y destruye a St. Vlas de adentro hacia fuera.

Después de que la Estrella HiME se destruye, Shizuru le hace un funeral a Haruka, sin embargo Haruka y Yukino aparecen demostrando que sobrevivieron solo con algunas heridas por lo que el funeral resultó ser otra manera en que Shizuru se burlara de Haruka.

Mai-Otome

Anime 

En My-Otome, Haruka Armitage es la General de Brigada del ejército de Aries y es la otome de la presidenta, Yukino Chrysant. Se puede considerar como una inversión de su relación, ya que, en Mai-HiME Yukino era la que protegía (o trataba de proteger) a Haruka con su poder. Anteriormente fue miembro de la Trias. 

Desde el inicio de la historia, Haruka se vuelve un modelo a seguir para Arika Yumemiya; en el Episodio 4, Arika sostiene la nave con tal de salvar a todos sin embargo su poder no es lo suficiente pero Haruka llega para ayudarle.
Haruka todavía conserva su tendencia a pronunciar mal las palabras, y con frecuencia es reprendida por Yukino. Era compañera de clase de Shizuru Viola, y, como en Mi-HiME, la consideraban una rival, aunque en un tono mucho más amigable.

Manga 
Haruka Armitage. Ella es un miembro de bajo rango de la policía de Windbloom. Yukino es su pareja. Ella aborrece a las Otomes pero irónicamente necesita de su ayuda a menudo. Tiene una inclinación por la artillería pesada.

Más adelante se enfrenta contra su versión HiME, Haruka Suzushiro. A todas las Himes revividas se les ha alterado su personalidad y ella no es la excepción, siendo la subordinada de Yukino, con la cual hace su entrada con una escena provocativa ante la Haruka Armitage y Yukino. 

Personajes de manga y anime
Personajes femeninos en anime y manga